Oddington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Oddington – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)